Oktawian August
 Cesarz August (książka)

Zobacz też